Карши-Даг — урочище на південно-східних схилах Бабуган-яйли, Крим
 Карши-Даг — лісиста вершина, північно-західний відріг г. Сугут-Оба, Крим.